Весенний кубок Петрограда по футболу 1919 стал ХIII из проводимых Петроградской футбол-лигой первенств города в начале футбольного сезона.

Победителем в третий раз стал клуб «Коломяги».

Организация и проведение турнира 

В разгар Гражданской войны, в период, когда Петроград находился практически в зоне ведения боевых действий, Петроградская футбольная лига на своём заседании 20 мая избрала новый актив под председательством Г.А.Дюперрона и постановила провести, не смотря на тяжелую гуманитарную обстановку в городе, традиционный весенний кубок с 1 июня. 

Ввиду серьёзных материальных и кадровых проблем, которые испытывало большинство клубов ПФЛ, принять участие в первенстве смогли только девять клубов Лиги (еще два отказались от участия уже после начала турнира)

 «Коломяги»
 «Меркур»
 «Спорт»
 «Унитас»
 «Волга»
 «Петровский»
 «Детское Село»
 «Любители» 
 «Триумф»

Наряду с турниром для главных (первых) команд, проводился также турнир для II команд клубов.

Ход турнира (главные команды) 
Команды были разделены на пары «слепой» жеребьёвкой в соответствии с сеткой «олимпийской» системы. Матчи проводились в соответствии с кубковыми критериями: в случае, если матч в основное время заканчивался вничью, назначалось дополнительное время из двух таймов по 15 минут; если победитель по его итогам не был выявлен, оно продолжалось и далее до первого забитого мяча.

Ввиду царившей в городе разрухи и военного положения, многие команды с трудом собирали составы и добирались до стадиона (либо не добирались вовсе), или были вынуждены проводить матчи в неполных составах. Относительно благополучно в плане комплектования обстояли дела лишь у «Меркура» и «Коломяг», которые и вышли в финал, практически не встретив сопротивления. В решающем матче коломяжцы, собравшие под своими знаменами многих сильнейших игроков города, разгромили соперников со счётом 7:1. Интересно, что капитан и многолетний лидер «Меркура» полузащитник Александр Северов после первого тайма, проигранного 0:4, перекроил в перерыве линию обороны, сам занял место в воротах и сыграл несколько удачнее штатного голкипера команды.

Турнирная сетка

Матчи 

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Итоги турнира (младшие команды) 
 II команды — финал: «Унитас»II 4:0 «Меркур»II

Матч с победителем весеннего первенства Москвы 
В первом розыгрыше кубка Тосмена (кубка чемпионов двух столиц) 7 сентября в Петрограде «Коломяги» одержали победу над «Замоскворецким» КС со счётом 3:1.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1917 год в Санкт-Петербурге